Erdkunde bezeichnet 

 die Geographie
 kurz für Erdkundeunterricht
 Erdkunde - Archive for Scientific Geography, Fachzeitschrift für Geographie